Crave peut faire référence à :
 Crave, un bouquet de télévision ;
 Crave, un service canadien de vidéo à la demande ;
 Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), quelquefois appelé Crave corallin ou simplement Crave, une espèce d'oiseau ;
 Crave, une chanson de Madonna.
 Crave une marque d'aliment pour chien du groupe Mars (entreprise).